Vado (Novo México)
 Vado (ator)
 Vado (futebolista)
Ou ainda:
 Vado Football Club 1913

Desambiguação